Good Grief – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1990 al 1991
 Good Grief – singolo del gruppo musicale britannico Bastille